est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 Bébé la terreur, film français réalisé par Louis Feuillade, sorti en 1911 ;
 Bébé la terreur, film américain d'animation réalisé par Chuck Jones avec un scénario écrit par Michael Maltese, sorti en 1954 ;